Мэ́ри Во́ронов (; 8 декабря 1943, Палм-Бич, Флорида, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, писательница и художница. На её счету более 110 работ в кино и авторство книг «Snake, Blind Love», «Swimming Underground: My Years in the Warhol Factory» и других. Лауреат и номинантка на 5 кинопремий.

Биография 
Мэри Воронов родилась 8 декабря 1943 года в Палм-Бич (штат Флорида, США) в семье Кэрол Эшхолц. Свою фамилию Воронов она получила от отчима — хирурга-онколога Виктора Дэвида Воронова (1907—1975), уроженца Бруклина из семьи еврейских иммигрантов из Российской империи. Её двоюродная сестра (дочь брата отца Натана Воронова) — писатель Наоми Воронов.

Мэри окончила  в .

Личная жизнь 
В 1970—1973 года Мэри была замужем за кинорежиссёром Теодором Гершуни (1933—2007).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университетского института Пакера
Художницы США XX века
Персоналии:Фабрика
Киноактрисы США